Le Prince, un traité politique écrit au début du  par Nicolas Machiavel ;
 Le Prince, le second album studio du rappeur français Mister You sorti en 2014 ;
 Le Prince, un film franco-tunisien réalisé par Mohamed Zran et sorti en 2005 ;
 Le Prince, un film chilien réalisé par Sebastián Muñoz et sorti en 2019 ;
 Le Prince, un film allemand réalisé par Lisa Bierwirth, sorti en 2021.